Krausser oder Kraußer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Kraußer (1888–1934), deutscher Offizier, Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Hartmut Krausser (* 1950), deutscher Diplomat
 Helmut Krausser (* 1964), deutscher Schriftsteller, Dichter und Bühnenautor
 Hermann Kraußer (1881–1928), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (USPD, SPD)
 Johann Konrad Krausser (1815–1873), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Krauser